West Lebanon ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 West Lebanon (Indiana)
 West Lebanon (Maine)
 West Lebanon (Missouri)
 West Lebanon (New Hampshire)
 West Lebanon (New York)
 West Lebanon (Ohio)
 West Lebanon (Pennsylvania)